Odontoponera () — род муравьёв (Formicidae) из подсемейства . 2 вида. Эндемики Юго-Восточной Азии.

Описание 
Среднего размера муравьи с 2 шипиками на передне-боковых (плечевых) углах переднеспинки. Длина рабочих особей около 1 см (рабочие от 9 до 12 мм, самки от 11 до 13 мм), коричневого и чёрного цвета. Усики 12-члениковые. Нижнечелюстные щупики состоят из 4 члеников, нижнегубные — из 4 сегментов. Мандибулы субтреугольные, с 5-6 зубчиками на жевательном крае. Средние и задние ноги с 2 голенными шпорами (одной простой и одной гребенчатой). Стебелёк между грудкой и брюшком состоит из одного членика петиоля. Хищники, охотятся на термитов и других муравьёв. Обнаружены в подстилочном слое тропических лесов Юго-Восточной Азии. В семьях около сотни рабочих муравьёв, колонии полидомные, связанные подземными туннелями.

Систематика 
2 вида. В 2009 году Крис Шмидт (Schmidt, 2009), проведя молекулярно-генетический филогенетический анализ подсемейства понерины включил род Odontoponera в состав родовой группы Odontomachus genus group (Ponerini). Сильно-бороздчатая скульптура поверхности тела сближает род Odontoponera с таксонами Diacamma, Ectomomyrmex и Paltothyreus.

  — Борнео, Индонезия, Кракатау, Филиппины, Сингапур, Бангладеш, Камбоджа, Таиланд
  — Индия, Вьетнам, Филиппины, Индонезия, Сингапур, Китай, Таиланд

Примечания

Литература 
 Yamane, S. (2009). «Odontoponera denticulata (F. Smith) (Formicidae: Ponerinae), a distinct species inhabiting disturbed areas.». Ari 32: 1-8.

Ссылки 
 Odontoponera — Eol.org

Понерины
Роды муравьёв
Таксоны, описанные Густавом Майром